La saison 2015 du Championnat du Viêt Nam de football est la trente-deuxième édition du championnat de première division au Viêt Nam. Les quatorze meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de deuxième division.

C'est le tenant du titre, Becamex Bình Dương FC qui remporte à nouveau le championnat cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec six points d'avance sur T&T Hanoi et huit sur Thanh Hóa FC. C'est le quatrième titre de champion du Vietnam de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Viêt Nam de football

Liens externes 
  Page complète (classements et résultats) sur RSSSF

2015
Viet Nam
2015 au Viêt Nam